Елва () е име на:

 Марк Ебуций Елва, претор 168 пр.н.е.
 Елва (град), град в Естония
 Елва (река), река в Естония
 Елва (Италия), село в Италия, регион Пиемонт, провинция Кунео
 Elva Cars, бивш автомобил-производител в Англия

Вижте също 
 Хелва